Armillaria ostoyae — вид базидіоміцетових грибів роду Armillaria родини фізалакрієвих (Physalacriaceae).

Поширення 
Вид поширений на заході США та у Канаді (провінція Британська Колумбія) на захід від Каскадних гір.

Рекорд 
У заповіднику Малур в штаті Орегон за допомогою генетичних досліджень Armillaria ostoyae виявлено її клональну колонію (результат розростання одного організму), що займає . Вік та масу цієї колонії визначити важко, оскільки швидкість її розростання та величина маси на одиницю площі відомі погано. Для її віку є оцінки у 2—9 тисяч років (залежно від прийнятого значення швидкості розростання), а для маси — у  або навіть  тисяч тон. За даними авторів останньої оцінки, ця колонія — найважчий відомий живий організм у світі. До таких розмірів колонії цих грибів розростаються завдяки ризоморфам.

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 
 

Фізалакрієві
Гриби США
Гриби Канади
Гриби, описані 1900